Mazda 6 MPS (Mazdaspeed 6 – na rynku północnoamerykańskim) – samochód japońskiej firmy Mazda. 

Produkowana była przez okres dwóch lat – od początku 2006 r. do końca 2007 r. Samochód został wyposażony w doładowany turbosprężarką 2,3 litrowy (premiera motoru 2.3 MZR DISI Turbo) silnik osiągający maksymalną moc 260 KM (PS) (rynek europejski) lub 270-278 KM (HP) (rynek północnoamerykański). Maksymalny moment obrotowy (380 Nm) osiągany jest dość wysoko, bo przy 3000 obr./min. Moc maksymalna w każdym z jej wariantów osiągana jest przy 5500 obr./min. Różnice w mocy wynikają m.in. z norm emisji spalin innych w Europie i Ameryce Północnej. Producent obiecuje prędkość maksymalną 240 km/h oraz przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 6,6 s. Według użytkowników i dziennikarzy motoryzacyjnych przy dobrej przyczepności i odrobinie wprawy udaje się uzyskać wynik poniżej 6 sekund do 100 km/h. Mazda 6 MPS posiada 6-biegową skrzynię ręczną oraz napęd AWD na obie osie (dołączana oś tylna poprzez aktywne sprzęgło cierne wielotarczowe).

6MPS
Samochody z lat 2000–2009
Samochody z napędem AWD
Sedany